Bitwa pod Orchomenos (w Beocji), 86 p.n.e. – bitwa między Rzymianami a armią Mitrydatesa VI
 Oblężenie Orchomenos (w Arkadii), 227 p.n.e. – w czasie wojny Sparty ze Związkiem Achajskim